

Wydarzenia 

 Ateny wsparły Plateje w konflikcie z Tebami

Urodzili się 
 Kserkses I, król Persji (zm. 465 p.n.e.).